Пауъл може да се отнася за:
 Хора
 Асафа Пауъл (р. 1982), ямайски лекоатлет
 Джеръм Пауъл (р. 1953), американски финансист
 Робърт Бейдън-Пауъл (1857-1941), британски офицер и общественик

 Градове в САЩ
 Пауъл (Охайо)
 Пауъл (Уайоминг)

 Окръзи в САЩ
 Пауъл (окръг, Кентъки)
 Пауъл (окръг, Монтана)